Локоть — селище міського типу, районний центр, Брянська область
 Локоть — село, Локтівський район, Алтайський край
 Локоть — село, Цілинний район, Алтайський край

Див. також 
 Локоть (прізвище)
 Лікоть
 Локіть